Kirpi steht für:

 Kirpi, Pseudonym von Refik Halit Karay (1888–1965),  osmanisch-türkischer Autor
 BMC Kirpi, verschiedene gepanzerte Mannschaftstransportfahrzeuge der türkischen Streitkräfte, siehe Liste der Waffensysteme des türkischen Heeres #Gepanzerte Fahrzeuge